Senheim steht für:
 Senheim an der Mosel, Ortsgemeinde im Landkreis Cochem-Zell
 Wohnturm Senheim, ehemaliges Vogteigebäude in Senheim an der Mosel
 Bürgermeisterei Senheim, ehemalige 1816 im Kreis Zell im Regierungsbezirk Koblenz gebildete Bürgermeisterei
 Senheim (Adelsgeschlecht), deutsches Ritter- bzw. Adelsgeschlecht und niederadelige Beamtenfamilie

Senheim ist der Familienname folgender Personen:
 Adelheid von Senheim (um 1300–nach 1361), Äbtissin im Kloster Stuben
 Friedrich von Senheim (um 1290–1359), Abt in der Benediktinerabtei Brauweiler
 Otto von Senheim (1601–1662), Weihbischof von Trier

Siehe auch:
 Seenheim, Gemeindeteil der Gemeinde Ergersheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim